

Sigle 
AMLA est un sigle qui peut signifier :
 antagoniste muscarinique à longue action, nom sous lequel est commercialisé le bromure de glycopyrronium.

Patronyme 

 Hashim Amla (1983-), un joueur de cricket international sud-africain.

Sciences et techniques 
Amla peut aussi désigner :
 amla (Phyllanthus emblica), une espèce d'arbres de la famille des Euphorbiaceae selon la classification classique, ou de celle des Phyllanthaceae selon la classification phylogénétique.